Katajavuori är ett efternamn, som burits av bland andra:
Eino Katajavuori (1905–1984), finländsk musiker
Salme Katajavuori (1912–2016), finländsk politiker
Riina Katajavuori (född 1968), finländsk författare
Ulla Katajavuori (1909–2001), finländsk kantelespelare